Saint-Georges-du-Bois kan syfta på:
 Saint-Georges-du-Bois, Charente-Maritime
 Saint-Georges-du-Bois, Maine-et-Loire
 Saint-Georges-du-Bois, Sarthe